albast,
Alabaster (Alabama),
Alabaster (manga).